Phango steht für:
 Phango, Charakter im Film Khumba – Das Zebra ohne Streifen (2013)

Phango ist der Familienname folgender Personen:
 Peggy Phango (1928–1998), südafrikanische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Fango